Desa Randegan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,23), 
 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,82), 
 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,03), 
 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 108,78), 
 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,68), 
 Desa Randegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 112,48), 

Robotskapade Indonesienförgreningar